Bela Vista do Paraíso kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bela Vista do Paraíso (ort), Paraná, 
 Bela Vista do Paraíso (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar